Tenístoie (en rus: Тенистое) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.211 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1945 la vila es deia Kalimtai.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea